Дми́трий Харито́нов:
 Харитонов, Дмитрий Евстратьевич (1896—1970) — советский арахнолог.
 Харитонов, Дмитрий Иванович (1886—1946) — крупнейший деятель кино дореволюционной России; купец, продюсер, прокатчик.